Села:
 Копачів — Київська область, Обухівський район
 Копачів — Чернігівська область, Козелецький район